Владимир Крейтер:
 Крейтер, Владимир Владимирович (1888—1950) — генерал-майор Генерального штаба, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Крейтер, Владимир Михайлович (1897—1966) — российский геолог, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки и техники России (1964), профессор.